AKX peut faire référence à :
  ;
 , une ancienne compagnie aérienne japonaise.

Code IATA des aéroports